

Geografia

Austria 
 Schwand im Innkreis – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)

Germania 
 Schwand – frazione di Leutershausen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Schwand – frazione di Schönsee, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Schwand – frazione di Weischlitz
 Schwand – ex comune ora frazione di Schwanstetten, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Schwand – ex comune ora frazione di Stadtsteinach, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)